| mål        = {{#expr:
 35 +
 512
 
 }}
| publik     = 
| flest mål  = 
| föregående = 2018
| följande   = 2026
}}
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (AFC) är konfederationen AFC:s (Asiens) kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. 46 av 47 AFC-anslutna medlemmar tävlar om 4 direktplatser och 1 playoffplats till mästerskapet.

Nationer
Ranking per april 2019. De tolv lägst rankade nationerna spelade i omgång 1.

 (21)
 (26)
 (37)
 (41)
 (55)

 (72)
 (74)
 (76)
 (83)
 (85)
 (86)
 (86)
 (95)
 (97)
 (98)

 (99)
 (101)
 (111)
 (114)
 (120)
 (121)
 (124)
 (125)
 (136)
 (140)
 (141)
 (146)
 (149)
 (151)
 (156)
 (159)

 (160)
 (161)

 (618)
 (173)
 (183)
 (184)
 (186)
 (187)
 (188)
 (193)
 (194)
 (195)
 (200)
 (202)

Omgång 1

Matcherna spelades mellan den 6 och 11 juni 2019.

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Ranking av grupptvåor

Omgång 3

Grupp A

Grupp B

Omgång 4

Interkontinentalt kvalspel

Källor
 Fifa.com

Referenser